Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2018 im Herrentennis. Insgesamt nehmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese findet vom 21. bis 24. August 2018 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel Qualifikation
2018